Filippo del Palatinato (1448-1508), Elettore Palatino del Reno;
Filippo del Palatinato (1480-1541), vescovo di Naumburg e Zeitz, figlio del precedente;
Filippo del Palatinato-Neuburg (1503-1548), conte palatino di Neuburg.